The Wailing Wailers – album zespołu The Wailers wydany w 1965 roku.

Lista utworów 
Strona 1

Strona 2

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Boba Marleya & The Wailers
Albumy muzyczne wydane w roku 1965
Albumy ska